Кебріа́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 28 км на північний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 547 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1488,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кебріак на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кебріак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен